Lexa peut désigner :
 Lexa (1995-), une auteur-compositrice-interprète brésilienne ;
 Lexa, un personnage de fiction de la série américaine de science-fiction post-apocalyptique The 100 ;
 Lexa, le premier site de rencontre néerlandais, acheté en  par le site de rencontre Meetic.
 Lexa (Arkansas)